Sirona ist der Name

 einer Göttin aus der keltischen Mythologie, siehe Sirona (Mythologie)
 eines Asteroiden, siehe (116) Sirona
 eines keltisch-römischen Erlebnisweges im Hunsrück und Naheland: Sirona-Weg
 eines Unternehmens der Dentalbranche mit Sitz in Wals, Österreich, siehe Sirona (Unternehmen)
 einer deutschen Sängerin, siehe Sirona (Sängerin).